Бра́жниково () — назва населених пунктів у Росії:

 Бражниково — село в Бабинінському районі Калузької області.
 Бражниково — присілок у Волоколамському районі Московської області.
 Бражниково — присілок у Можайському районі Московської області.
 Бражниково — село в Колосовському районі Омської області.